Hyllested (Syddjurs), plaats in de Deense gemeente Syddjurs
 Hyllested (parochie, Slagelse)
 Hyllested (parochie, Syddjurs)